

Sigle 
 Államvédelmi Hatóság – Autorità per la Protezione dello Stato, polizia segreta ungherese

Codici 
 AVH – codice vettore ICAO di AV8 Helicopters

Musica 
 A.V.H. – traccia dell'album No More Tears di Ozzy Osbourne del 1991